Список млекопитающих, обитающих на территории Германии (центральная Европа).

Из 112 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой исчезновения, 3 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 9 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

См. также 
 Список позвоночных, занесённых в Красную книгу Германии

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания

Литература 
  
 
 
  

Мл